Thomas Egerton, earl av Wilton kan syfta på:

* Thomas Egerton, 1:e earl av Wilton (1749–1814), brittisk peer
 Thomas Egerton, 2:e earl av Wilton (1799–1882), brittisk peer